Giovanni Paolo I Sforza (1497-1535) – condottiero italiano
 Giovanni Paolo II Sforza di Caravaggio (... – 1630) – nobile italiano